

События 

 13 января — Между Англией и Францией объявлено недолговечное перемирие.
 Армяно-грузинская армия освобождает Ани от Шеддадидов
 6 апреля — Ричард Львиное Сердце во время похода против Гидомара, графа Лиможского, смертельно ранен при осаде Шалю.
 Иоанн Безземельный стал королём Англии (1199—1216).
 1199—1216 — Король Англии Иоанн Безземельный (1167, 24.9-1216, 19.10), младший сын Генриха II.
 Король Филипп II Август возобновляет свою войну против Иоанна, поддерживая претендента на английский трон Артура I, герцога Бретани
 1199—1200 — Мухаммед Гури покоряет Бихар и Бенгалию и делает наместником индийских земель Кутб-ад-дина Айбека.
 Волынский князь Роман Мстиславич Великий, сын Мстислава Изяславича, объединил Галицкое и Волынское княжества, а также овладел Киевом и создал сильное государство с центром во Владимире-Волынском. В состав этого государства входило большинство русских земель.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1199 году
 Фернандо III Кастильский
 Александр IV (папа римский)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1199 году
 Хагани Ширвани
 6 апреля — Ричард I Львиное Сердце
 Минамото Бритомо, сёгун

См. также